Michel Hervé ist der Name folgender Personen:

* Michel Hervé (Mathematiker) (1921–2011), französischer Mathematiker
 Michel Hervé (Politiker) (* 1945), französischer Politiker